Parque Central hace referencia a varios artículos:

Lugares

En Argentina
Parque Central de la ciudad de Buenos Aires, denominación antigua de un área situada en el Barrio de Agronomía de dicha ciudad.

En Cuba
Parque Central de La Habana, parque ubicado en el mismo centro de La Habana entre los municipios Habana Vieja y Centro Habana.

En España
Parque Central de Arona, espacio público en el centro turístico de Playa de Las Américas, municipio de Arona, Tenerife, Islas Canarias.
Valencia Parque Central, operación ferroviaria y urbana proyectada en la ciudad de Valencia.

En Estados Unidos
Central Park, parque público urbano en Manhattan, Nueva York.

En Nicaragua
Parque Central (Managua), espacio público ubicado en el centro histórico de Managua, Nicaragua.

En Uruguay
Estadio Gran Parque Central, estadio de fútbol ubicado en Montevideo, Uruguay.

En Venezuela
Parque Central (Caracas), urbanización de la ciudad de Caracas, con las torres más altas de Sudamérica.
Parque Central (metro de Caracas), estación de metro de la ciudad de Caracas.